Reidville (Canada), een plaats op het Canadese eiland Newfoundland
 Reidville (South Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat South Carolina

Zie ook 
 Reidsville
 Reedsville